Ocenebrinae — підродина хижих морських черевоногих молюсків родини Мурексові (Muricidae).

Роди 
 
 Acanthina
 Acanthinucella
 Africanella
 Agnewia
 Austrotrophon Dall, 1902
 Calcitrapessa
 Ceratostoma
 Chicocenebra
 Chorus
Chorus giganteus
 Crassilabrum
 Eupleura
 Favartia
 Forreria
 Genkaimurex
 Hadriania
 Haustrum
 Inermicosta
 Jaton
 Lepsiella
 Lepsithais
 Mexacanthina Marko & Vermeij, 1999
 Muregina Vermeij, 1998
 Muricopsis
 Namamurex
 Neothais
 Nucella
 Ocenebra
 Ocenotrophon McLean, 1995
 Ocinebrina
 Pteropurpura
 Pterotyphis
 Pterorytis Conrad, 1863 
 Roperia
 Trachypollia
 Trochia Swainson, 1840
 Tritoniformis
 Urosalpinx
 Vaughtia
 Vitularia
 Xanthochorus P. Fischer, 1884
 Zacatrophon Hertlein & Strong, 1951

Викопні роди:
 Ecphora

Посилання 
 NZ mollusca

Мурексові
Підродини тварин